Гефелль:

 Гефелль — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Гефелль — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.